Moselle Open 2012 – tenisowy turniej ATP z cyklu Moselle Open rozgrywany w dniach 17–23 września 2012 roku w Metzu na kortach twardych w hali o puli nagród 398 250 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2012 w tenisie ziemnym
2012
2012 we Francji